Der Fed Cup 2012 war die 50. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Die tschechische Fed-Cup-Mannschaft konnte ihren Vorjahrestriumph wiederholen und mit einem Finalsieg über Serbien den zweiten Titel ihrer Teamgeschichte feiern.

Modus 
 Die Sieger der ersten Runde der Weltgruppe spielten im Halbfinale um den Einzug ins Finale.
 Die Verlierer der ersten Runde der Weltgruppe spielten gegen einen Sieger der Weltgruppe II der ersten Runde. Diese Sieger spielten 2013 in der Weltgruppe und die Verlierer 2013 in der Weltgruppe II.
 Die Verlierer der Weltgruppe II der ersten Runde spielten gegen eines der qualifizierten Teams. Diese setzten sich aus zwei Teams der Europa-/Afrika-Zone und jeweils einem Team aus der Asien-/Ozeanien-Zone und der Amerika-Zone zusammen. Die Sieger spielten 2013 in der Weltgruppe II und die Verlierer in der jeweiligen Zone.

Weltgruppe

Erste Runde

Russland – Spanien

Belgien – Serbien

Italien – Ukraine

Deutschland – Tschechien

Halbfinale

Russland – Serbien

Tschechien – Italien

Finale

Tschechien – Serbien

Play-offs

Ukraine – Vereinigte Staaten

Japan – Belgien

Spanien – Slowakei

Deutschland – Australien

Weltgruppe II

Erste Runde

Vereinigte Staaten – Weißrussland

Japan – Slowenien

Slowakei – Frankreich

Schweiz – Australien

Play-offs 

Vier Mannschaften qualifizierten sich aus der Zone Group I, zwei Mannschaften aus der Europa-/Afrika-Zone, eine Mannschaft aus der Asien-/Ozeanien-Zone und eine Mannschaft aus der Amerika-Zone.

Frankreich – Slowenien

Schweiz – Weißrussland

Schweden – Großbritannien

Argentinien – China

Amerika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 30. Januar bis 5. Februar 2012
Austragungsort: Graciosa Country Club, Curitiba, Brasilien
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf

Datum: ab 16. April 2012
Austragungsort: Guadalajara, Mexiko
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Asien-/Ozeanien-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichnete Mannschaft stieg in die Gruppe II ab

Datum: 30. Januar bis 5. Februar 2012
Austragungsort: Shenzhen Luohu Tennis Centre, Shenzhen, China
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft stieg in die Gruppe I auf

Datum: 30. Januar bis 5. Februar 2012
Austragungsort: Shenzhen Luohu Tennis Centre, Shenzhen, China
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Europa-/Afrika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften qualifizierten sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 30. Januar bis 5. Februar 2012
Austragungsort: Municipal Tennis Club, Eilat, Israel
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe III ab

Datum: ab 16. April 2012
Austragungsort: Gizera Sporting Club, Kairo, Ägypten
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe III 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II auf

Datum: ab 16. April 2012
Austragungsort: Gizera Sporting Club, Kairo, Ägypten
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Siehe auch 
Davis Cup 2012

Weblinks 
 Fed Cup 2012

2012
Tennisturnier 2012